Болганбаев:
 Болганбаев, Асет
 Болганбаев, Кайретдин Абдирахманулы